Radsberg heißen:

 Radsberg (Alsdorf), Ortsteil des Alsdorfer Stadtteiles Duffesheide im nordrhein-westfälischen Kreis Aachen
 Radsberg (Gemeinde Ebenthal), slowenisch Radiše, Ortsteil von Ebenthal in Kärnten

Siehe auch:
 Ratsberg
 Rathsberg